Johann Joseph Hackl (1716-1791) – pittore e politico austriaco
 Gabriel von Hackl (1843-1926) – pittore tedesco
 Rudolf Hackl (1881-1912) – archeologo tedesco
 Anton Hackl (1915-1984) – militare tedesco
 Anna Hackl (1931) – partigiana austriaca
 Karlheinz Hackl (1949-2014) – attore e regista austriaco
 Erich Hackl (1954) – scrittore austriaco
 Heinz-Peter Hackl (1954) – politico austriaco
 David Hackl (1963) – regista e montatore canadese
 Georg Hackl (1966) – slittinista tedesco
 Marianne Hackl (1967) – politica austriaca
 Johannes Hackl (1970 circa) – sciatore tedesco
 Silvia Hackl (1983)  modella austriaca
 Karin Hackl (1989) – sciatrice austriaca

Pagine correlate 
Häckel
Hakl
Huckle